Le championnat d'Algérie de football de troisième division 2003-2004 est organisé en 9 groupes suivant la géographie du pays : Alger, Annaba, Batna, Blida, Constantine, Béchar, Oran, Ouargla et Saïda. Il y a à peu près 16 clubs dans chaque groupe.

A la fin de saison, les 2 premiers de chaque groupe évolueront dans la nouvelle formulation de ce palier la saison prochaine, donc il n'y a pas de promotion en Division 2.

Équipes participantes 

9 groupes de 16 clubs

Compétition

Règlement 
Calcul des points :
 3 pts pour une victoire ;
 1 pt pour un match nul ;
 0 pt pour une défaite.
En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 différence de buts ;
 nombre de buts marqués ;
 différence particulière.

LRF Alger

Classement Ligue Régionale 1 Alger

LRF Oran

Classement Ligue Régionale 1 Oran

LRF Constantine

Classement Ligue Régionale 1 Constantine

LRF Batna

Classement Ligue Régionale 1 Batna 

 

Table (at half-way stage):
NB: total goal difference -6

LRF Béchar

Classement Ligue Régionale 1 Béchar

LRF Ouargla

Classement Ligue Régionale 1 Ouargla

LRF Saida

Classement Ligue Régionale 1 Saïda

Résultats 

|}
Résultats

LRF Blida

Classement Ligue Régionale 1 Blida

LRF Annaba

Classement Ligue Régionale 1 Annaba

Référence

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2003-2004
 Championnat d'Algérie de football D2 2003-2004
 Coupe d'Algérie de football 2003-2004

Liens externes 
  

2003-2004
Football en Algérie en 2003
Football en Algérie en 2004